Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1981/82 enthält alle Spieler, die in der Schachbundesliga 1981/82 mindestens eine Partie gespielt haben.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften neben 8 Stammspielern maximal 12 Ersatzspieler melden, allerdings kamen nicht alle gemeldeten Spieler auch zum Einsatz. Mit 10 Spielern kamen die SG Bochum 31, der FC Bayern München, der Hamburger SK im Hamburger SV und der SK Johanneum Eppendorf aus, die meisten Spieler setzten der VfL Sindelfingen und der TB Erlangen ein, nämlich jeweils 15. Insgesamt wurden in der Saison 1981/82 186 Spieler eingesetzt, von denen 49 alle Wettkämpfe bestritten.
18 dieser 49 Spieler hatten auch in der Saison 1980/81 an allen Wettkämpfen teilgenommen und damit noch keine Runde der eingleisigen Bundesliga verpasst.

Pro Wettkampf durfte ein Verein zwei Ausländer einsetzen, allerdings machten nicht alle Vereine von diesem Recht Gebrauch; wie in der Saison 1980/81 kamen insgesamt 10 Ausländer zum Einsatz. Während der sowjetischen Exweltmeister Boris Spasski, der US-Amerikaner Lubomir Kavalek (beide Solinger SG 1868), der Tschechoslowake Vlastimil Hort, der Isländer Guðmundur Sigurjónsson (beide SG Porz), der Däne Jens Ove Fries Nielsen (Favorite Hammonia), der Schwede Harry Schüssler (SG Bochum 31), und der Neuseeländer Murray Chandler (Hamburger SK im Hamburger SV) bereits in der vorhergehenden Saison in der Bundesliga gespielt hatten, gaben der Finne Heikki Westerinen (Solinger SG 1868), der Engländer Tony Miles (SG Porz) und der Niederländer Gennadi Sosonko ihr Bundesliga-Debüt.

Die meisten Punkte erzielte der Porzer Peter Ostermeyer mit 13 Punkten aus 15 Partien, sein Mannschaftskollege Helmut Reefschläger stand ihm mit 12 Punkten aus 15 Partien nur wenig nach. Der Frankfurter Matthias Steinbacher gewann alle acht Partien, die er spielte, und erreichte als einziger Spieler in der Saison 1981/82 100 %.

Die jüngsten Spieler der Saison waren die 1964 geborenen Michael Autenrieth (TB Erlangen) und Luis Martin-Sommerfeldt (Favorite Hammonia), ältester Spieler war der für Favorite Hammonia spielende Herbert Heinicke (1905–1988). Heinicke spielte seine letzte Bundesliga-Partie am 6. Juni 1982, mit einem Alter von 77 Jahren und 84 Tagen blieb er lange Zeit der älteste Spieler, der jemals in der Bundesliga eingesetzt wurde. Erst am 5. Dezember 2014 kam mit Wolfgang Uhlmann, der damals 79 Jahre und 251 Tage alt war, ein älterer Spieler in der Bundesliga zum Einsatz.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1981); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1981)
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1981; CSR = Tschechoslowakei, DEN = Dänemark, ENG = England, FIN = Finnland, GER = Bundesrepublik Deutschland, ISL = Island, NED = Niederlande, NZL = Neuseeland, SWE = Schweden, URS = Sowjetunion, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

VfL Sindelfingen

Solinger SG 1868

SG Porz

SF Marktheidenfeld

Favorite Hammonia

SG Bochum 31

SK Zähringen

FC Bayern München

Hamburger SK im Hamburger SV

Düsseldorfer SG Rochade

Delmenhorster Schachklub

SK Johanneum Eppendorf

TB Erlangen

SC 1868 Bamberg

SC Kettig

Königsspringer Frankfurt 

Anmerkungen:

 Es lässt sich nicht sicher sagen, ob die Einzelbilanzen kampflose Partien enthalten.
 Die Tabellen enthalten nur die Namen der eingesetzten Spieler.
 Die tatsächlich gemeldete Rangliste kann in Einzelfällen von der dargestellten abweichen.
 Die Vornamen der Spieler M. Scheve (Düsseldorfer SG Rochade) und H. Weißenburger (VfL Sindelfingen) ließen sich nicht ermitteln.

Weblinks

Quellen 
 Johannes Eising/Claus Dieter Meyer/Gerd Treppner: Schach-Bundesliga 1980–83, ISBN 3-923113-00-5

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 1981
Schach 1982